Intercitymaterieel, treinstel van de Nederlandse Spoorwegen
 Koploper (programma), computerprogramma voor het besturen van een digitale modelspoorbaan
 Koploper (sport), lijstaanvoerder van een sportcompetitie
 Sportcentrum De Koploper, het multifunctionele sportcomplex in Lelystad